Herlicius ist der Familienname folgender Personen: 

 David Herlicius (1557–1636), deutscher Mediziner, Mathematiker, Astronom, Historiker und lateinischer Dichter; siehe: David Herlitz
 Johann David Herlicius († 1693), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Herlitzius